Francisco Solano puede referirse a:

 San Francisco Solano (1549-1610), religioso español enviado a Perú;
 Francisco Solano (1743-1818), religioso y pintor autodidacta brasileño;
 Francisco Solano Antuña (17??-18??), político uruguayo - secretario del Cabildo de Montevideo, miembro de la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado (1830);
 Francisco Solano Asta-Buruaga y Cienfuegos (1817-1892), miembro académico de la Universidad de Chile, socio corresponsal de la Sociedad Geográfica de Madrid.
 Francisco Solano López (1826-1870), militar paraguayo - Presidente de Paraguay entre 1862 y 1870;
 Francisco Solano López (1928-2011), historietista argentino;
 Francisco de Paula Solano Pérez-Lila (1930-1996), historiador y académico español
 Francisco Solano (n. 1952), escritor español

Lugares
 San Francisco Solano, ciudad del partido de Quilmes, sur del Gran Buenos Aires, Argentina;
 Estación San Francisco Solano, estación de ferrocarril, operativa durante 1926-1977, ubicada en la ciudad homónima.